Свардстрём — фамилия:

 Свардстрём, Кристина Юлиана (1784—1854) — шведская поэтесса.

Двойная фамилия
 Вербек-Свардстрём, Вальборг (1879—1972) — шведская оперная певица и педагог.